Łódź Oost (district) - Pools district

Oostelijk deel van 
 Woiwodschap Łódź - Poolse provincie
 Łódź (stad) - Poolse stad